SDAP est un acronyme qui signifie : 
 en allemand :
 Sozialdemokratische Arbeiterpartei, nom d'un ancien parti politique autrichien, dont le Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) est aujourd'hui l'héritier,
 Sozialdemokratische Arbeiterpartei est un ancien parti politique de l'Empire allemand dont le SPD est l'héritier ;
 en anglais, Service discovery application profile, un des profils d'appareil utilisés dans la technologie Bluetooth ;
 en français :
le service départemental de l'Architecture et du Patrimoine ;
le schéma directeur d'accessibilité programmée ;
 en néerlandais, Sociaal Democratische Arbeiders Partij, nom d'un ancien parti politique socialiste néerlandais.